Stanisław Wilhelm Bedryjowski (1896–1915) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Florian Bedryjowski (1897–1973) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych

Przypisy